Il singolare maschile dell'Apia International Sydney 2016 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2016.

Viktor Troicki ha vinto il titolo per il secondo anno consecutivo, battendo Grigor Dimitrov in finale per 2-6, 6-1, 7-6.

Testa di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Bernard Tomić (quarti di finale, ritirato)
  Dominic Thiem (secondo turno, ritirato)
  Viktor Troicki (campione)
  Grigor Dimitrov (finale)

 Andreas Seppi (secondo turno)
 Jérémy Chardy (quarti di finale)
 Leonardo Mayer (primo turno)
 Aleksandr Dolhopolov (quarti di finale)

Qualificati

 Alexander Sarkissian (secondo turno)
 Maximilian Marterer (primo turno)

 Michail Kukuškin (primo turno)
 Nicolas Mahut (quarti di finale)

Lucky loser
 Iñigo Cervantes (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 Tabellone

Apia International Sydney 2016
ATP World Tour 2016